Flughafen Belo Horizonte steht für folgende Flughäfen in Belo Horizonte, Brasilien:

 Flughafen Belo Horizonte-Confins (CNF/SBCF), internationaler Flughafen
 Flughafen Belo Horizonte-Pampulha (PLU/SBBH), nationaler Flughafen
 Flughafen Belo Horizonte-Carlos Prates (SBPR), für die Allgemeine Luftfahrt